Province de l’Ouest kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Västra regionen (region i Kamerun),

Rwanda 

 Västra provinsen (Rwanda), provins, 

Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar